Unter Roti versteht man:

 ein indisches Fladenbrot, siehe Chapati
Roti Canai
Roti Jala
 Roti (Imbiss), ein karibisches Fast-Food-Gericht
 Roti (Insel), eine Insel Indonesiens bei Timor
 Rotinesen, indonesische Ethnie von der Insel Roti
 ein Dorf in Osttimor, siehe Lalisuc
 das Hauptgericht in der Gastronomie (siehe Rôti)
 Jargonausdruck für ein Laborgerät, den Rotationsverdampfer
 Return on Time Invested (engl.), den "Gewinn für die eingesetzte Zeit" (bei Seminaren usw.)